Crocus (szafran, krokus) – rodzaj roślin z rodziny kosaćcowatych
 Crocus (Krokos) – w mitologii greckiej młodzieniec zamieniony w szafran
 Crocus – planetoida o numerze katalogowym 1220

Zobacz też 
 Duttaphrynus crocus (Bufo crocus) – gatunek płaza z rodziny ropuchowatych
 Krokus – strona ujednoznaczniająca